Kaff steht für:

 eine umgangssprachlich gebrauchte Bezeichnung für eine kleine langweilige, als unattraktiv angesehene Ortschaft 
 in der Landwirtschaft ein anderes Wort für Spreu 

Kaff heißen:

geographische Objekte:
 Plešivec (Lípa u Merklína), wüster Ortsteil von Lípa u Merklína im Karlovarský kraj, Tschechien (dt. Kaff am Pleßberg)

Personen:
 Siegmund Kaff (auch Sigmund Kaff; 1864–1933), österreichischer sozialpolitischer Schriftsteller

KAFF steht für:

 KAFF auch Mare Crisium, Romantitel von Arno Schmidt
 KAFF (Mittelwellensender), Hörfunksender im US-Bundesstaat Arizona
 KAFF (UKW-Sender), Hörfunksender im US-Bundesstaat Arizona
 United States Air Force Academy, Ableger der US-amerikanischen Luftstreitkräfte (ICAO-Code)

Siehe auch:

KAFF